Campionato asiatico e oceaniano di pallavolo femminile
Campionato asiatico e oceaniano di pallavolo maschile